Akka (gebergte), een bergmassief in Noord-Zweden
 Aka (volk), een pygmeeënvolk
 Akka (Marokko), een plaats in Marokko
 Zweefvliegclub Akka, een zweefvliegclub in Suriname

Zie ook
 Akko (doorverwijspagina)